Фінал Кубка Італії з футболу 2019 — фінальний матч розіграшу Кубку Італії сезону 2018—2019, в якому зустрічались «Лаціо» і «Аталанта». Матч відбувся 15 травня 2019 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019 у футболі
Кубок Італії
2019 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу